VII сезон Первой лиги Черногории по футболу. Проводится в 2012 и 2013 годах. Чемпионский титул защищает команда ФК Будучност. Чемпионом стала «Сутьеска».

Команды 

По результатам сезона 2011/2012 команда ФК Бокель, закончившая турнир на последнем 12-м месте, напрямую выбыла во Вторую лигу. Её место занял победитель Второй лиги 11/12 ФК Челик.

ФК Дечич из Тузи и ФК Беране из одноименного города, занявшие 10-е и 11-е места соответственно, играли стыковые матчи за право остаться в Первой лиге. По результатам игр обе команды покинули Первую лигу.

Команда ФК Дечич уступила по двум встречам третьей команде Второй лиги 11/12 ФК Единство с общим счетом по двум матчам 0:2.

Команда ФК Беране уступила по двум встречам второй команде Второй лиги 11/12 ФК Морнар с общим счетом по двум матчам 1:5.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круги

Третий круг

Ссылки 
 Результаты на soccerway.com
 страница на UEFA.com
 Сайт Футбольного союза Черногории 

Черногория
Чемпионат Черногории по футболу
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт в Черногории в 2012 году
Спорт в Черногории в 2013 году